Die Saison 2000/01 war die zehnte reguläre Saison der United Hockey League (bis 1997 Colonial Hockey League). Die 15 Teams sollten in der regulären Saison je 74 Begegnungen absolvieren, jedoch musste der Spielplan aufgrund des vorzeitigen, finanziell bedingten, Ausscheidens der Mohawk Valley Prowlers umgeändert werden. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Quad City Mallards, die in den Play-offs zum dritten Mal den Colonial Cup gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Elmira Jackals wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die New Haven Knights wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Madison Kodiaks wurden nach Kalamazoo, Michigan, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Kalamazoo Wings.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Colonial Cup-Playoffs

Vergebene Trophäen

Mannschaftstrophäen

Weblinks 
 Saison 2000/01 auf hockeydb.com (englisch)

2000/01
Eishockeysaison 2000/01